Annie (cantora) — norueguesa

Cinema
Annie (1982) — filme com Albert Finney e Carol Burnett
Annie (2014) — filme com Jamie Foxx e Cameron Diaz

Outros
Annie (musical) — musical de Charles Strouse e Martin Charnin
Prêmios Annie — prémio para filmes de animação
Little Orphan Annie — banda desenhada 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música